Karabin maszynowy SG-43
 SGM Lifewords
 Standardowa Nadwyżka Bezpośrednia - SGM
 Star Guard Muffin